Krudtværk kan henvise til flere artikler:

 Krudtværket i Frederiksværk
 Donse Krudtværk